Corentin Cariou – consigliere municipale del XIX arrondissement di Parigi fucilato dai Nazisti nel 1946
 Corentin Cariou – stazione della metropolitana di Parigi